Saint-Michel (metrostation Montreal)
 Saint-Michel (metrostation Parijs)
 Saint-Michel (Quebec), een plaats in Canada
 Mont-Saint-Michel (Quebec), een plaats in Canada
 Mont Saint-Michel, bebouwd rotseiland in Normandië, gemeente Le Mont-Saint-Michel
 Place Saint-Michel, een plein in Parijs in het quatier Latin 
 Saint-Michel (wijk), een wijk in Bordeaux
ook:
 Saint-Michel-de-Bellechasse, Quebec
 Saint-Michel-de-l'Atalaye, Haïti

 Saint-Michel (Aisne)
 Saint-Michel (Ariège), Saint-Micheliens
 Saint-Michel (Charente)
 Saint-Michel (Haute-Garonne)
 Saint-Michel (Gers)
 Saint-Michel (Hérault)
 Saint-Michel (Loiret)
 Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques)
 Saint-Michel (Tarn-et-Garonne)
ook:
Le Mont-Saint-Michel,  Manche: Montois

Saint-Michel-Chef-Chef,  Lot
Saint-Michel-d'Aurance, Ardèche
Saint-Michel-de-Bannières, Lot
Saint-Michel-de-Boulogne, Ardèche
Saint-Michel-de-Castelnau, Gironde
Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Ardèche
Saint-Michel-de-Chaillol, Hautes-Alpes
Saint-Michel-de-Chavaignes, Sarthe
Saint-Michel-de-Dèze, Lozère
Saint-Michel-de-Double, Dordogne
Saint-Michel-de-Feins, Mayenne
Saint-Michel-de-Fronsac, Gironde
Saint-Michel-de-Lanès, Aude
Saint-Michel-de-la-Pierre, Manche
Saint-Michel-de-Lapujade, Gironde
Saint-Michel-de-la-Roë, Mayenne
Saint-Michel-de-Livet, Calvados
Saint-Michel-de-Llotes, Pyrénées-Orientales: Saint-Michelans
Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie
Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne
Saint-Michel-de-Montjoie, Manche
Saint-Michel-de-Plélan, Côtes-d'Armor
Saint-Michel-de-Rieufret, Gironde
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Isère
Saint-Michel-des-Andaines, Orne
Saint-Michel-d'Euzet, Gard
Saint-Michel-de-Vax, Tarn
Saint-Michel-de-Veisse, Creuse
Saint-Michel-de-Villadeix, Dordogne
Saint-Michel-de-Volangis, Cher
Saint-Michel-d'Halescourt,  Seine-Maritime
Saint-Michel-en-Beaumont, Isère
Saint-Michel-en-Brenne, Indre
Saint-Michel-en-Grève, Côtes-d'Armor
Saint-Michel-en-l'Herm, Vendée
Saint-Michel-Escalus, Landes
Saint-Michel-et-Chanveaux, Maine-et-Loire
Saint-Michel-Labadié, Tarn
Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée
Saint-Michel-les-Portes, Isère
Saint-Michel-l'Observatoire, Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Michel-Loubéjou, Lot
Saint-Michel-Mont-Mercure, Vendée
Saint-Michel-sous-Bois, Pas-de-Calais
Saint-Michel-sur-Loire, Indre-et-Loire
Saint-Michel-sur-Meurthe, Vogezen
Saint-Michel-sur-Orge, Essonne
Saint-Michel-sur-Rhône, Loire
Saint-Michel-sur-Savasse, Drôme
Saint-Michel-sur-Ternoise, Pas-de-Calais
Saint-Michel-Tubœuf, Orne

Zie ook
Michaël (aartsengel), met wie veelal Sint Michiel bedoeld wordt
Sint-Michiels, plaats in West-Vlaanderen